Bitwa o Fort Ticonderoga (1758)
 Bitwa o Fort Ticonderoga (1759)
 Bitwa o Fort Ticonderoga (1775)
 Bitwa o Fort Ticonderoga (1777)